Павел Иванович Морозов (—1927) — врач-хирург, заслуженный профессор Киевского университета.

В 1872 году окончил медицинский факультет Харьковского университета и остался в университете помощником прозектора кафедры анатомии. Под руководством И. К. Вагнера подготовил и защитил докторскую диссертацию на тему «О влиянии способа растягивания (Distractions methode) на тазобедренный и коленный суставы» (1875). С 1877 года — доцент кафедры оперативной хирургии, топографической анатомии и военно-полевой хирургии. Принимал участие в русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

С 1885 года П. И. Морозов возглавлял кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии Киевского университета (с 1886 — ординарный профессор, с 1902 — заслуженный профессор); читал лекции по военно-полевой хирургии и топографической анатомии для военных врачей (с 1888); в 1906—1910 годах — проректор Киевского университета. С сентября 1919 по март 1920 года был деканом медицинского факультета.

С 1 января 1899 года — действительный статский советник. Был награждён орденами: Св. Анны 2-й ст. (1893), Св. Владимира 3-й ст. (1906), Св. Станислава 1-й ст. (1910).

Морозов стал одним из основателей медицинского отделения при Высших женских курсах (1907); возглавлял педагогический совет Женского медицинского университета (1916—1920); заведовал второй кафедрой анатомии Киевской государственной медицинской академии, в 1921 году был проректором академии.

Среди его учеников: К. М. Сапежко (1857—1928), Г. С. Иваницкий.

Примечания

Ссылки 
 Морозов, Павел Иванович

Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета
Профессора Императорского университета Святого Владимира
Преподаватели Киевского женского медицинского института
Преподаватели Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Действительные статские советники